Toponímia:
 Mara (Sardenya), municipi italià a la província de Sàsser a la regió de Meilogu 
 Mara (Zaragoza), municipi a la comarca de la Comunitat de Calataiud (província de Saragossa) 
 Mara Autonomous Council, entitat autònoma, paral·lela a l'administració del districte de Saiha, creada per a l'ètnia mara (lakher) de Mizoram 
 Masai Mara o Massai Mara, reserva natural nacional al sud-oest de Kenya a la regió del Serengueti 
 Regió de Mara, regió administrativa de la República Unida de Tanzània 
 Riu Mara, riu a la regió de Mara a Tanzània i el comtat de Narok a Kenya 
 Biografies:
 Bogdan Mara (1979), futbolista romanès que ocupa la posició de migcampista 
 Elisabeth Mara (Kassel, 1749 - Tallinn, Letònia, 1833), soprano alemanya 
 Johann Mara (Berlín, 1744 - Schiedam, 1808), violinista i compositor alemany 
 Kate Mara
 Michele Mara (Busto Arsizio, 1903 - 1986), ciclista italià professional entre 1928 i 1937
 Rooney Mara (Bedford, 1985), actriu estatunidenca
 Música:
 Mara, (1841), òpera del compositor austríac Josef Netzer

 Còmic:
 Mara (còmic), sèrie de còmics de l'autor Enric Sió.
 Etnologia:
 Poble mara
 Altres:
Mara (banda), grup de joves delinqüents a certs indrets d'Amèrica Llatina